Korek bezeichnet:

 ein Berg im Irak, siehe Korek (Berg)
 eine Siedlung in Polen, siehe Korek (Siedlung)
 Korek Telecom
 Korek Airlines
 eine Klasse von Angriffen auf das WEP-Protokoll, siehe KoreK-Angriff
 der kanadische Skispringer Dusty Korek
 Familienname
 Christian Korek, (* 1965) deutscher Fußballspieler